Esta é uma lista de eventos pay-per-view e WWE Network da WWE, detalhando todos os cards de luta livre profissional promovidos em pay-per-view (PPV) e WWE Network pela WWE. Devido à fusão da versão americana da WWE Network sob Peacock, e com a WWE Network ainda disponível nos mercados internacionais, bem como menos foco sendo dado aos canais PPV tradicionais, em 2022, a empresa começou a usar o termo "premium live event" para se referir a seus eventos exibidos no PPV e nos serviços de streaming.

A WWE tem transmitido eventos PPV desde a década de 80, quando seus eventos clássicos "Big Four" (Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam e Survivor Series) foram estabelecidos pela primeira vez. A linha de PPV da empresa expandiu-se mensalmente em meados da década de 90, antes de se expandir ainda mais em meados da década de 2000. Além disso, a WWE produziu PPVs internacionais não disponíveis nos Estados Unidos entre 1997 e 2003.

Após a extensão da marca original da WWE em 2002, a empresa promoveu duas listas de turnês representando seus programas de televisão Raw e SmackDown. O tradicional "Big Four" continuou a mostrar toda a lista, enquanto os eventos PPV restantes alternaram entre Raw e SmackDown. Um PPV especial da ECW em 2005 levou à criação de uma marca ECW em 2006, que também recebeu seus próprios eventos PPV dedicados. Em março de 2007, a WWE anunciou que todos os eventos PPV subsequentes contariam com lutadores de todos os programas. Em 2008, todos os eventos PPV da WWE começaram a ser transmitidos em alta definição.

O negócio de PPV da empresa começou a mudar drasticamente com o lançamento da WWE Network em 24 de fevereiro de 2014. O foco da WWE mudou para longe de entregar seus eventos apenas em canais PPV, com seu foco principal agora entregando todos os eventos na WWE Network como bem, incluindo alguns eventos exclusivos, como NXT Arrival.

Após a segunda extensão da marca em julho de 2016, os PPVs exclusivos da marca retornaram com os "Big Four" como os únicos PPVs a apresentar as marcas Raw e SmackDown. Os PPVs exclusivos da marca terminaram após a WrestleMania 34. A partir da edição de 2021 do Fastlane, os PPVs da WWE começaram a ser exibidos no canal WWE Network da Peacock nos Estados Unidos, após uma fusão entre as duas plataformas. A versão autônoma do encerramento da WWE Network americana em 4 de abril; o resto do mundo mantém o serviço separado da WWE Network. Começando com o TakeOver 31 em outubro de 2020, os eventos NXT TakeOver começaram a ser exibidos em PPV tradicional, além da WWE Network. No final de 2021, a WWE descontinuou seus eventos NXT TakeOver.

Além do canal WWE Network da Peacock, os PPVs da WWE ainda são disponibilizados em lojas PPV tradicionais nos Estados Unidos. No Canadá, os PPVs da WWE estão disponíveis através do Vu!, Shaw PPV ou SaskTel PPV, e são exibidos em locais selecionados da cadeia Cineplex Entertainment. Na Austrália, os pay-per-views da WWE são exibidos no Main Event. No Reino Unido e na Irlanda, todos os PPVs foram exibidos na Sky Sports Box Office até 2019, quando a BT Sport assumiu os direitos do conteúdo da WWE. Na Índia e no sul da Ásia, uma única emissora (atualmente Sony Ten) geralmente detém os direitos de toda a programação da WWE, com PPVs transmitidos sem custo adicional.

Atualmente, os eventos PPV da WWE têm normalmente 3 horas de duração, com alguns eventos sendo mais longos ou mais curtos. Os eventos NXT TakeOver normalmente duravam entre 2 e 3 horas. A WWE vai ao ar um pré-show antes da maioria dos eventos da Network, conhecido como Kickoff show, que inclui lutas, entrevistas e um painel de especialistas que prevê a próxima formação. A WWE ocasionalmente exibe um pós-show após alguns eventos da Rede conhecidos como Fallout. Cada pós-show inclui entrevistas e um painel de especialistas analisando o evento. Anteriormente, a WWE realizou pós-shows do Raw Talk para eventos do Raw e Talking Smack para eventos do SmackDown.

Eventos passados

Anos 80

1985

1986

1987

1988

1989

Anos 90

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Anos 2000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Anos 2010

2010

2011

2012

2013

2014
The WWE Network was launched on February 24, 2014. Every pay-per-view event from this point forward aired on both traditional PPV outlets and the WWE Network. However, beginning with NXT Arrival, several additional events began airing exclusively on the Network. The Network exclusives are noted.

2015

2016

2017

2018

2019

Anos 2020

2020

2021

2022

2023

Agenda dos próximos eventos

2023

2024

Ver também
 WWE Network
 Lista de eventos pay-per-view da WCW
 Lista de eventos pay-per-view da ECW

Ligações externas 

WWE
Eventos pay-per-view da WWE